Besserer ist der Name von:

 Besserer (Adelsgeschlecht), Ulmer, Memminger und Ravensburger Patriziergeschlecht
 Besserer (preußisches Adelsgeschlecht)
 Eugenie Besserer (1868–1934), US-amerikanische Schauspielerin
 Georg Besserer (1544–1604), evangelischer Theologe
 Heinrich Besserer (1916–2001), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Besserer († 1601), deutscher Maler und Kartograph